Олердола ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альт-Пенедес. Занимает площадь 30,08 км². Население — 3533 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 62 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página web del Ayuntamiento de Olèrdola 
 Información de la Generalitat de Catalunya
 Información del Institut d'Estadística de Catalunya 
 Mapa de Olèrdola en Google Maps

Муниципалитеты Барселоны